Dunbar (Escócia)
Dunbar (Virgínia Ocidental)
Dunbar (Nebraska)
Dunbar (Pensilvânia)
3718 Dunbar
Rockmond Dunbar
East Dunbar
William Dunbar
Tommy Dunbar
Número de Dunbar

Desambiguação
Desambiguações de topônimos